Gehlbach ist ein Gewässername:

 Gehlbach (Bleibach), rechter Zufluss des Bleibachs in Schaven, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Gehlbach (Blies), rechter Zufluss der Blies bei Sitterswald, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Gehlbach (Ill), rechter Zufluss der Ill in Urexweiler, Gemeinde Marpingen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Gehlbach, alter Name des Gelbachs, rechter Zufluss der Lahn bei Langenau, Gemeinde Obernhof, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Gehlbach ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick R. Gehlbach (1935–2020), US-amerikanischer Biologe
 Scott Gehlbach (* 1967), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Gelbach (Begriffsklärung)